Flavia Pennetta era la detentrice del titolo, ma si è ritirata alla fine del 2015.

Angelique Kerber si è aggiudicata il torneo sconfiggendo in finale Karolína Plíšková per 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

  Serena Williams (semifinale)
  Angelique Kerber (campionessa)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (quarto turno)
  Simona Halep (quarti di finale)
  Venus Williams (quarto turno)
  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Madison Keys (quarto turno)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno) 
  Karolína Plíšková (finale)
  Carla Suárez Navarro (quarto turno)
  Dominika Cibulková (terzo turno)
  Johanna Konta (quarto turno)
  Petra Kvitová (quarto turno)
  Timea Bacsinszky (secondo turno) 
  Samantha Stosur (secondo turno) 

  Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
  Barbora Strýcová (primo turno)
  Elena Vesnina (terzo turno)
  Kiki Bertens (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Elina Svitolina (terzo turno)
  Dar'ja Kasatkina (primo turno)
  Belinda Bencic (terzo turno) 
  Caroline Garcia (terzo turno)
  Laura Siegemund (terzo turno)
  Sara Errani (primo turno)
  Coco Vandeweghe (primo turno)
  Ana Ivanović (primo turno)
  Misaki Doi (primo turno)
  Tímea Babos (terzo turno)
  Mónica Puig (primo turno)

Qualificate 

  Kristína Kučová (primo turno)
  Duan Yingying (secondo turno)
  Montserrat González (secondo turno)
  Nadia Podoroska (primo turno)
  Elise Mertens (primo turno)
  Mandy Minella (primo turno)
  Catherine Bellis (terzo turno) 
  Wang Yafan (secondo turno)

  Taylor Townsend (primo turno) 
  Jessica Pegula (primo turno) 
  Ana Bogdan (secondo turno) 
  Barbara Haas (primo turno) 
  Richèl Hogenkamp (secondo turno) 
  Antonia Lottner (primo turno) 
  Laura Robson (primo turno) 
  Aleksandra Krunić (primo turno)

Lucky Loser 
  Alison Van Uytvanck (primo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 

  Danielle Collins (primo turno)
  Kayla Day (secondo turno)
  Lauren Davis (secondo turno)
  Sofia Kenin (primo turno)

  Vania King (secondo turno) 
  Bethanie Mattek-Sands (primo turno) 
  Ellen Perez (primo turno) 
  Virginie Razzano (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8 

US Open 2016
WTA Tour 2016
ATP World Tour 2016